Isabel II d'Espanya (1830-1904)
 Elisabet II del Regne Unit (1926-2022)